Vuillermoz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Vuillermoz (* 1988), französischer Radrennfahrer
 Émile Vuillermoz (1878–1960), französischer Film- und Musikkritiker
 Jean Vuillermoz (1906–1940), französischer Komponist
 Louis-Edouard Vuillermoz (1869–1939), französischer Hornist und Musikpädagoge
 Michel Vuillermoz (* 1962), französischer Schauspieler
 René-Laurent Vuillermoz (* 1977), italienischer Biathlet